Иван Литвин:
 Литвин, Иван Максимович (1925—2000) — полный кавалер ордена Славы.
 Литвин, Иван Маркович (1914—1979) — генерал-майор авиации.
 Литвин, Иван Миронович (1924—2017) — автоматчик 170-го гвардейского стрелкового полка 1-го Белорусского фронта, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Литвин, Иван Павлович (1921―1978) ― советский военный журналист.
 Литвин, Иван Тимофеевич (1910—1983) — Герой Советского Союза.
 Литвин, Иван Фёдорович (1930—1983) — Герой Социалистического Труда (1981), лауреат Государственной премии СССР (1967).